Molekulska formula -{C28H32O8}- se može odnositi na:

 Arisugacin A
 Bisvertinolon
 Trihodimerol